Стивен Тайлер (; род. 1948, настоящее имя Стивен Виктор Талларико, ) — американский музыкант
 Миа Тайлер (; род. 1978, урожденная Миа Эбигейл Талларико, ) — американская «plus-size»-модель, актриса, адвокат.
 Талларико, Томми (, род. 1968) — американский композитор